Горненское се́льское поселе́ние — сельское (до 19 декабря 2013 года — городское поселение) поселение в Кировском районе Приморского края.

Административный центр — посёлок Горный.

История 
Статус и границы городского поселения установлены Законом Приморского края от 29 декабря 2004 года № 215-КЗ «О Кировском муниципальном районе»

19 декабря 2013 года Горненское городское поселение преобразовано в Горненское сельское поселение.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — посёлок Горный.

Местное самоуправление 
 Администрация
Адрес: 692095, пос. Горный, ул. Приисковая, 20а. Телефон: 8 (42354) 29-1-16

 Глава администрации
 Алик Ванцетович Чарекчян

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Муниципальные образования Кировского района Приморского края
Сельские поселения Приморского края
Упразднённые городские поселения Приморского края
Городские поселения, упразднённые в 2013 году